Vlaamse Volkspartij (1977), een Vlaamse politieke partij
 Vlaamse Volkspartij (1993), een poging tot heroprichting van deze partij
 De UCI-code van de Nederlandse wielerploeg Vrienden van het Platteland
 VVP (Den Haag) (RKSV Voetbal Vereniging Pancratius), een voormalige voetbalclub uit Den Haag (1916-1997)
 Vereniging van Postale en Bancaire Retailers, belangenvereniging van retailers die post-, pakket- en/of financiële dienstverlening aanbieden, mate name supermarkten en tabakswinkels
 Vereniging van de Vlaamse Provincies, een vereniging van de vijf Vlaamse provincies